Салаберри-де-Валлифилд () — город в провинции Квебек, Канада, расположен в административной области Монтережи.
Перепись 2006 года выявила 39 672 жителя города.

Расположенный всего в нескольких километрах к юго-западу от Монреаля, Салаберри-де-Валлифилд географически удобно расположен и обладает замечательным разнообразием транспортной инфраструктуры с лёгким доступом к остальному Квебеку, Канаде и северо-востоку Соединённых Штатов.

История 

Город был назван в честь полковника Шарля де Салаберри, который служил в британской армии во время войны 1812 года и отбил наступление американцев на Монреаль. «Валлифилд» пришло от Валлифилд Миллс, бумажной фабрики в Эдинбурге в Шотландии.

В городе располагалась римско-католическая епархия Валлифилд.

Население 
Изменение численности населения.

Языковая ситуация: — языки в качестве родного:

Туризм и достопримечательности 
В регионе вокруг Салаберри-де-Валлифилд развит агротуризм. В городе расположена небольшая картинная галерея местных мастеров. В городке Водрёй-Дорьон по соседству имеется детский развлекательный центр Zig Zag Zoo. Городок расположен поблизости от Монреаля и Лаваля, и местным туристам, имеющим автомобиль, доступны все достопримечательности Большого Монреаля.

Примечания

Ссылки 
 Site officiel Salaberry-de-Valleyfield
 Les Régates de Valleyfield
 Le Circuit du Paysan
 http://www.destinationvalleyfield.com
 https://web.archive.org/web/20120623095600/http://www.tourisme-suroit.qc.ca/
 CSSS du Suroît — Centre de santé et de services sociaux du Suroît
 LAVOIE du Hockey — Premier complexe sportif dédié au hockey sur glace synthétique ouvert toute l’année!

города Квебека